Ruslan Pidgornyy (Oekraïens: Руслан Підгорний) (Vinnytsja, 25 juli 1977) is een Oekraïens voormalig wielrenner. De tijdrit- en bergspecialist is beroepsrenner sinds 2002. Pidgornyy maakte per 1 januari 2011 de overstap van ISD-Neri naar het Nederlandse Vacansoleil-DCM.

Overwinningen 
2004
 Giro del Medio Brenta
 Ronde van Casentino
 GP Industria del Cuoio e delle Pelli

2006
 Trofeo Matteotti

2007
 4e etappe Brixia Tour

2008
 3e etappe Ronde van Oostenrijk
  Nationaal kampioenschap op de weg, elite

Resultaten in voornaamste wedstrijden 

|
|}

Oekraïens wielrenner
Oekraïens olympisch deelnemer